Кунинский — топоним и фамилия.

Топоним 
 Кунинский — опустевший посёлок в Тверской области России.
 Кунинский — река во Львовской области Украины.

Фамилия 
 Кунинский, Михаил Иванович (1796—1874) — протоиерей Русской православной церкви, библиофил.

Примечания